

Особи 
 Гейлі Барбур — американський політик.
 Джон Барбур — найдавніший поет Шотландії.
 Джуліан Барбур — британський фізик.

Географія 
 Барбур (округ, Алабама) (Barbour County) — округ (графство) у штат і Алабама .
 Бове-сюр-Барбур (Bovée-sur-Barboure) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія
 Марсон-сюр-Барбур (Marson-sur-Barboure) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія
 Барбур (округ, Західна Вірджинія) (Barbour County) — округ (графство) у штаті Західна Вірджинія, США.

Див. також 
 Барбура
 Барбурка